

Geografia 
Aziz - comune dell'Algeria

Onomastica 
Aziz (nome) – nome proprio di persona maschile

Persone 
Khaled Aziz – calciatore saudita
Leigh Aziz – cestista statunitense
Lisa Aziz (1962-) – giornalista della radio London Broadcasting Company
Serdar Aziz – calciatore turco
Tareq Aziz – diplomatico iracheno
Tariq Aziz – Capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale del Pakistan e diretto collaboratore di Pervez Musharraf

Pagine correlate 
 Abdel-Aziz
 Abdul Aziz (disambigua)